Evoxymetopon är ett släkte av fiskar. Evoxymetopon ingår i familjen Trichiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Evoxymetopon